Дженнифер Хейл (; род. ) — американская актриса и певица канадского происхождения, известная благодаря озвучиванию ролей в компьютерных играх Knights of the Old Republic, Tales of Symphonia, трилогии Metroid Prime, серии Metal Gear Solid, Mass Effect, Brütal Legend, а также в мультфильмах студии Disney.

Биография 
Родители Хейл переехали в Канаду из Бирмингема. Девочка выросла в США, училась в школе искусств штата Алабама. В старших классах начала работать ассистентом продюсера, после окончания школы стала актрисой. Её первой крупной работой стал телевизионный фильм 1988 года «Возвращение отца» (). Затем Хейл переехала в Голливуд, где с 1993 года занималась озвучиванием различных ролей в играх, анимационных сериалах, рекламных роликах, аниме и фильмов. Для этого, в частности, использовала псевдоним «Карен Ленинг» (). Хейл озвучивала Бастилу Шан в первой части Star Wars: Knights of the Old Republic студии BioWare, а также женскую версию Джейдена Корра в Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy, женский вариант Шепард во всех частях игры Mass Effect, за что была номинирована на «лучшую озвучивающую актрису» на Spike Video Game Awards 2010 и 2012 годов. Её голосом «говорит» Аран в трилогии Metroid Prime, Наоми Хантер в Metal Gear Solid, Metal Gear Solid: The Twin Snakes, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Эмма Эммерих в Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty).

Фильмография

Озвучивание мультфильмов и фильмов

Телевидение

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания США
Персоналии:Бирмингем (Алабама)
Актрисы США